Jilóng, officieel Keelung, ook Ke-lâng, is een grote havenstad aan de noordoostzijde van Taiwan
Gyirong (arrondissement), een arrondissement in de prefectuur Shigatse in het zuiden van de Tibetaanse Autonome Regio